Серія A 2020—2021 — 87-й розіграш чемпіонату Серії А. Чемпіонат стартував 24 жовтня 2020 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 13 лютого 2021. Чемпіоном всьоме став «Азіаго».

Регулярний сезон

Плей-оф

Півфінали 
 Пустерталь — Ріттен Спорт 1:2 (2:1 ОТ, 0:3, 2:3)
 Азіаго — Кортіна-д'Ампеццо 2:0 (6:1, 4:2)

Фінал 
 Азіаго — Ріттен Спорт 2:1 (5:0, 0:3, 5:1)

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Серія A на eliteprospects 
 Серія A на hockeyarchives 

2021
Італія
Італія
2020 в італійському спорті‎
2021 в італійському спорті